żona markiza
 markiza – rodzaj ciastka
 markiza – rodzaj składanego daszka osłaniającego okno lub wystawę sklepową
 markiza – rodzaj szerokiego fotela dwuosobowego
 Markíza – słowacka komercyjna stacja telewizyjna